

Personen
Bruno Pelletier, Canadees artiest
David Pelletier, Canadees kunstschaatser
Delphine Pelletier, Frans triatlete
Marie-Ève Pelletier, Canadees tennisspeelster
Maria Eufrasia Pelletier, Frans geestelijke
Yannick Pelletier, Zwitsers schaker

Zie ook
Peletier
Le Peletier (doorverwijspagina)
Jean Peltier